Adama „Dio” Diomande (Oslo, 1990. február 14. –) norvég labdarúgó, az amerikai Los Angeles FC csatára.

Források 

1990-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
A Lyn Fotball labdarúgói
A Skeid Fotball labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
A Hull City labdarúgói
A Dinama Minszk labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói